

Patronyme 
 Benjamin Harmegnies (1990-), judoka belge.
 Hyacinth Harmegnies (1892-1973), homme politique belge.
 Lucien Harmegnies (1916-1994), homme politique belge.
 Marc Harmegnies (1947-), homme politique belge.
 Yvon Harmegnies (1943-2013), homme politique belge.